Lotta Sea Lice — совместный студийный альбом австралийской певицы Кортни Барнетт и американского автора и гитариста Курта Вайла, вышедший 13 октября 2017 года.

Об альбоме 
Альбом получил положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий.

Итоговые списки критиков

Список композиций 
 «Over Everything» (Kurt Vile) — 6:19. Видео
 «Let It Go» (Courtney Barnett) — 4:33
 «Fear Is Like a Forest» (Jen Cloher) — 4:47
 «Outta the Woodwork» (Barnett) — 6:21
 «Continental Breakfast» (Vile) — 4:53
 «On Script» (Barnett) — 3:59
 «Blue Cheese» (Vile) — 4:37
 «Peepin' Tom» (Vile) — 4:14
 «Untogether» (Tanya Donelly) — 4:50

Участники записи 
 Courtney Barnett — вокал, гитары, фортепиано
 Kurt Vile — вокал, гитары
 Mick Harvey — гитара, клавишные
 и другие …

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 
 Lotta Sea Lice

Альбомы США
Альбомы Matador Records
Альбомы альтернативного рока